Marinella kan verwijzen naar:
 een film uit 1936 met Tino Rossi
 een Griekse zangeres, zie Marinella (zangeres)
 een luxe winkel in Napels, zie Marinella (Napels)
 Marinella (Sicilië), plaats op Sicilië